Є́нссен () — патронімічне прізвище з норвезькими коренями, у буквальному розумінні — «син Єнса». Існують альтернативні варіанти написання, зокрема датське Jensen, англійське Jenson і бельгійське/нідерландське Janson.

Відомі носії прізвища:
  (;  1988) — шведська співачка і авторка пісень.
 Карл-Йоахім Єнссен (; 1920—1944) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне.
 Лейф Єнссен (;  1948) — норвезький важкоатлет, олімпійський чемпіон (1972).
 Лене Єнссен (;  1957) — норвезька плавчиня, учасниця Олімпійських Ігор 1976 року.
 Ульрік Єнссен (;  1996) — норвезький футболіст, центральний захисник.

Див. також 
 Єнсен

Примітки 

Патронімічні прізвища